Fantasilandia (Fantasy Island) – serie televisiva statunitense del 1977
Fantasy Island – serie televisiva statunitense del 1998
Fantasy Island – film del 2020 diretto da Jeff Wadlow
Fantasy Island – serie televisiva statunitense del 2021